Olgiate kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Olgiate Molgora, kommun, Lombardiet, Provincia di Lecco, 
 Olgiate Comasco, kommun, Lombardiet, Provincia di Como, 

Robotskapade Italienförgreningar